Ольшава () — река в Чехии (на территории Злинского края), верхний приток Моравы, являющейся левым притоком Дуная. В средние века по реке проходила граница Моравии и Венгерского королевства.   

Исток находится на западном склоне горы На концих (652 м) в Белых Карпатах на высоте 622,2 м возле села Питин.

По всей длине поток течёт, главным образом, в западном направлении. На реке Ольшава расположены такие города, как Угерски-Брод, Бойковице. Впадает в реку Морава в районе села Костеляны юго-западнее Угерске-Градиште.

Галерея

Ссылки 
 

Притоки Моравы (верхний приток Дуная)
Реки Злинского края